Cerro Alesna bezeichnet mehrere Erhebungen:

 Cerro Alesna (Chile), in Chile

in den Vereinigten Staaten:
 Cerro Alesna (Cibola County, New Mexico)	
 Cerro Alesna (McKinley County, New Mexico)